Premet ima več pomenov:

 premet v športu
  premet ali metateza v jezikoslovju
  Premet, tovarna orožja v mestu Pieszyce, Poljska.